Ма́рио Ста́нич (; 10 апреля 1972, Сараево) — югославский и хорватский футболист, полузащитник.

Карьера 
Карьеру начал в сараевском «Железничаре». В 1992 году, после начала войны в Боснии, перешёл в загребское «Динамо». В 1993 году перешёл в «Спортинг» Хихон, а через год — в «Бенфику». С 1995 по 1997 выступал за «Брюгге», в составе которого стал лучшим бомбардиром чемпионата Бельгии 1994/95 годов. С 1997 по 2000 выступал за «Парму». С 2000 по 2004 — за «Челси». В сезоне-2003/04 получил серьёзную травму колена, из-за которой завершил карьеру.

В октябре 1991 года сыграл два матча за сборную Югославии: дебютировал 16 октября в выездном матче отборочного турнира чемпионата Европы 1992 года против сборной Фарерских островов (0:2), выйдя на замену вместо Владана Лукича, а 30 октября в товарищеской игре со сборной Бразилии в Варжинье (3:1) заменил Предрага Миятовича. Оба раза выходил на замену в течение последних 15 минут матча.

В первой сборной Хорватии дебютировал в сентябре 1995 года в матче против Эстонии. Выступал на чемпионате Европы 1996 года и чемпионате мира 1998 года, на котором завоевал с командой бронзовые награды. Забил первый мяч сборной Хорватии в истории финальных турниров чемпионатов мира в игре со сборной Ямайки. Последний матч за сборную провёл в апреле 2003 года.

1 марта 2011 года стал скаутом в бельгийском клубе «Брюгге».

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте «Футболисты мира»
 
 
 

Футболисты Югославии
Футболисты Хорватии
Игроки сборной Югославии по футболу
Игроки сборной Хорватии по футболу
Игроки ФК «Железничар» Сараево
Игроки ФК «Динамо» Загреб
Игроки ФК «Спортинг» Хихон
Игроки ФК «Бенфика» Лиссабон
Игроки ФК «Брюгге»
Игроки ФК «Парма»
Игроки ФК «Челси»